Schach mit verschiedenen Armeen (auch als Betza-Schach bekannt) ist eine Schachvariante, bei der die beiden Spieler verschiedene Figurensätze kontrollieren. Die Figurensätze sind so entworfen, dass jede Armee gleich stark ist. Die üblichen Schachfiguren sind eine der möglichen Armeen. Schach mit verschiedenen Armeen wurde im Jahr 1996 von Ralph Betza mit 4 „offiziellen“ Armeen zur Auswahl veröffentlicht. Zudem gibt es eine große Anzahl experimenteller Armeen von verschiedenen Autoren.

Grundregeln 
Es gelten alle Regeln des herkömmlichen Schach mit den folgenden Ausnahmen:
 Bauern können in jede Figur umwandeln, die am Anfang der Partie auf dem Brett stand (außer König)
 Die Rochade ist – mit den üblichen Einschränkungen – mit derjenigen Figur möglich, die am Partieanfang in der a- bzw. h-Linie steht. Ist diese Figur an eine Feldfarbe gebunden, dann steht nach der langen Rochade der König in der b-Linie und die Figur in der c-Linie.

Wahl der Armeen: Die Spieler können entweder die Armeen wählen oder die Armeen können ausgelost werden. Dabei kann es auch vorkommen, dass gleiche Armeen gegeneinander spielen.

Die offiziellen Armeen 

Die verschiedenen Armeen sind so entworfen, dass ihre Stärke mit derjenigen der normalen Schachfiguren möglichst genau übereinstimmt. Die Bauern und die Könige ziehen immer wie im normalen Schach. Wie im normalen Schach hat jeder Spieler 4 verschiedene Arten von Figuren.

Die Armeen haben oft alliterierende Namen, die unübersetzbar sind.

Komponenten der Figuren 

Viele Figuren in den neuen Armeen sind aus den Grundkomponenten Fers, Wesir, Alfil, Springer, Dabbaba und Dreispringer aufgebaut. Diese Komponenten sind in den folgenden Diagrammen erklärt.

Die Fabulous FIDEs 
Die Fabulous FIDEs sind die normalen Schachfiguren mit Dame, Turm, Läufer und Springer.

In den folgenden Armeen sind die Figuren immer in der Reihenfolge Dame, Turm, Läufer, Springer angegeben.

Die Colorbound Clobberers 
Die Colorbound Clobberers bestehen fast nur aus Figuren, die an eine Feldfarbe gebunden sind. Die „Dame“ ist schwächer als normal, dafür ist der Daf, der den Läufer ersetzt, stärker als dieser.

Die Nutty Knights 
Die Nutty Knights haben viele Springerzüge. Eine Besonderheit ist, dass die meisten Figuren vorwärts und rückwärts verschiedene Zugmöglichkeiten haben.  Der Fibnif hat nur die „schmale“ Hälfte der Züge des Springers, dazu kann er wie ein Fers ziehen. Chargen haben vorwärts und seitwärts die Züge der namensgebenden Figur und rückwärts und seitwärts die Züge des Königs.

Die Remarkable Rookies 
Die Remarkable Rookies sind eine sehr turmlastige Armee. Ihre nominelle Stärke ist vielleicht größer als die der anderen Armeen, dafür haben sie einen Entwicklungsnachteil.

Experimentelle Armeen 
10-directional chess (Jörg Knappen)
All-Around Allstars (Ralph Betza)
All-Around Allstars (Ralph Betza) (Eine andere Allstar-Auswahl als die erste)
Amazon Army (Ralph Betza)
Avian Airforce (Ralph Betza)
Breakfast Brutes (John Smith)
 Cylindrical Cinders (Ralph Betza)
 Fighting Fizzies (Peter Aronson)
 Forward FIDEs (Ralph Betza)
 Jovian Army (Ralph Betza) Die Jupiter-Armee stammt bereits aus dem Jahr 1980, als Betza mit der Entwicklung von Schach mit verschiedenen Armeen begann. Im Gegensatz zu den späteren Armeen sind hier auch die Bauern und der König verändert.
 Pizza Kings (John Lawson)
 Mannis Manglers (Ralph Betza)
 Meticulous Mashers (Ralph Betza)
 Seeping Switchers (Jörg Knappen)
 Shatranjian Shooters (Abdul-Rahman Sibahi und Joe Joyce)
 Spacious Canoneers (Ralph Betza)

Einzelnachweise

Quellen 
Chess with different armies by Ralph Betza

Schachvariante